Putineiu je název dvou obcí v Rumunsku:

 Putineiu (župa Giurgiu) – obec v župě Giurgiu
 Putineiu (župa Teleorman) – obec v župě Teleorman